Golmkau ist der ehemalige deutsche Name folgender Orte in der Woiwodschaft Pommern, Polen:
 Golmkau, eine Landgemeinde im Kreis Dirschau, seit 1920 im Kreis Danziger Höhe; bestehend aus:
 Groß Golmkau, heute Gołębiewo Wielkie in der Gmina Trąbki Wielkie; siehe Gmina Trąbki Wielkie
 Mittel Golmkau, heute Gołębiewo Średnie in der Gmina Trąbki Wielkie; wie oben
 Klein Golmkau, heute Gołębiewko in der Gmina Trąbki Wielkie; wie oben
 Golmkau, ein Wohnplatz im Gutsbezirk Bankau im Kreis Danziger Höhe, heute Gołąbkowo in der Gmina Kolbudy; siehe Gmina Kolbudy#Weitere Ortschaften
 Neu Golmkau, ein Wohnplatz im Kreis Berent, heute Nowe Gołębiewko in der Gmina Skarszewy; siehe Skarszewy#Gemeinde